Wohlgenannt ist der Familienname folgender Personen:

 Claudia Wohlgenannt (* 1975), österreichische Filmproduzentin
 Jeff Wohlgenannt (* 1953), österreichischer Jazzmusiker
 Johannes Wohlgenannt Zincke (* 1959), österreichischer Komponist, Musiker und Veranstalter
 Lieselotte Wohlgenannt (1931–2020), Sozialstaatsexpertin
 Ulrich Wohlgenannt (* 1994), österreichischer Skispringer